Die Blancpain Sprint Series 2015 ist die dritte Saison der Blancpain Sprint Series für GT-Fahrzeuge der Gruppe GT3.

Die Serie ist außerdem Teil der Blancpain GT Series, die eine gemeinsame Wertung der Blancpain Sprint Series und der Blancpain Endurance Series darstellt.

Starterfeld

Rennkalender und Ergebnisse 
Wie bereits im Vorjahr umfasste der Kalender sieben Veranstaltungen: Zunächst sollten die Rennen in Orechova Poton und Zandvoort durch Veranstaltungen in Misano und Moskau ersetzt werden. Die Rennen in der russischen Hauptstadt sollten auf einem Stadtkurs und nicht auf dem Moscow Raceway ausgetragen werden, wurden aber schließlich doch auf die permanente Rennstrecke verlegt. Das Finale in Baku wurde vom aserbaidschanischen Veranstalter während der Saison abgesagt. Als Ersatz wurde Circuit Park Zandvoort benannt.

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Die Punktevergabe erfolgt nach dem folgenden Schema:

Fahrerwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der Blancpain Sprint Series

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2015